Асурдиа () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мендоса Асурдиа, Оскар (род. 1917) — политический деятель Гватемалы. 
 Перальта Асурдия, Альфредо (1908—1997) — президент Гватемалы в 1963—1966 годах.